Диссипа́ция () — рассеивание.

 Диссипация энергии — переход части энергии упорядоченных процессов (кинетической энергии движущегося тела, энергии электрического тока ) в энергию неупорядоченных процессов, в конечном итоге — в тепло.
 Диссипация атмосфер планет — рассеивание атмосферы планет вследствие улетучивания составляющих их газов в космическое пространство.

См. также 
 Диссипативная система
 Диссипативная функция

Термодинамика